Batten est un patronyme anglais notamment porté par :

 Cyia Batten (1975-), actrice de cinéma américaine ;
 Danny Batten (1987-), joueur américain de football américain ;
 Gerard Batten (1954-), personnalité politique britannique ;
 Guin Batten (1967-), rameuse britannique ;
 Haley Batten (1998-), coureuse cycliste américaine ;
 Jean Batten (1909-1982), aviatrice néo-zélandaise ;
 Julia Fullerton-Batten (1970-), photographe allemande ;
 Jennifer Batten (1957-), guitariste de rock américaine ;
 Kim Batten (1969-), athlète américaine ;
 Miriam Batten (1964-), rameuse britannique.

Patronyme anglais